Viriate steht für:

 Viriate (Hasse), Oper von Johann Adolph Hasse (1739)
 Viriate (Galuppi), Oper von Baldassare Galuppi (1762)